Барбоса има више значења:

 Барбоса (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Барбоса (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Барбоса (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику